Ша́шкин — русская фамилия. Известные носители:

 Шашкин, Андрей Андреевич (род. 1956) — советский футболист.
 Шашкин, Виктор Григорьевич (род. 1946) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Шашкин, Дмитрий Николаевич (род. 1975) — грузинский государственный деятель.
 Шашкин, Зеин Жунусбекович (1912—1966) — казахский писатель, драматург, литературовед.
 Шашкин, Николай Тимофеевич (1923—2020) — пулемётчик, Герой Советского Союза.

 Шашкина, Жамиля Нурмагамбетовна (1914—2009) — советская и казахстанская актриса, певица.